Państwowy Dom Dziecka w Mircu – państwowy dom dziecka funkcjonujący w latach 1950-1981 w Mircu w Powiecie starachowickim. Dom ten powstał na bazie sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne w latach 1921-1950.

Historia 
W 1827 r. dzierżawcą folwarku Mirzec – powstałego ze skasowanych ziem Cystersów w Wąchocku, został Ludwik Prendowski, który ok. 1839 r. wybudował dworek polski. Dalszą dzierżawę majątku przejął jego syn Józef. Przed Powstaniem styczniowym mirzecki dworek stał się ośrodkiem ruchu konspiracyjnego.
Tu znajdowali pomoc i schronienie kurierzy na trasie Warszawa-Kraków. Józef Prendowski czynnie angażował się we wsparcie Powstania, zorganizował pomoc dla powstańczych oddziałów i został mianowany Komisarzem Wojskowym województwa sandomierskiego. Po upadku Powstania został aresztowany i zesłany na Syberię.

Do prac powstańczych również przyłączyła się żona Józefa – Jadwiga Prendowska z Woyciechowskich, która została kurierem Rządu Narodowego, oraz mianowana główną organizatorką pomocy rannym i poszkodowanym w Powstaniu. Po ułaskawieniu, wraz z mężem, powróciła do kraju z zesłania na Syberii w 1867 r.
W mirzeckim dworku kilkakrotnie przebywali: Naczelnik Wojskowy i Cywilny województwa krakowskiego i sandomierskiego generał Marian Langiewicz, pisarz i działacz polityczny Ignacy Maciejewski, adiutant generała Aleksander Jeżewski, ks. K.Kotowski, W.Tomczyński i inni.

Po upadku Powstania styczniowego mirzecki dwór i ziemie przejął za zasługi w stłumieniu Powstania rosyjski gen. Konstanty Eggier. Wyburzył on dworek polski i na jego fundamentach wybudował  modrzewiowy dworek w stylu alpejskim – który zachował się do dzisiaj. W okresie I wojny światowej w dworku urzędował komendant austriackich wojsk okupacyjnych.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. majątek został przejęty przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. W wyniku działań wojennych i epidemii w kraju pozostały setki sierot szukających schronienia. W związku z tym Iłżecki Powiatowy Związek Samorządowy wystąpił do Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o wydzierżawienie dworku wraz z ziemiami z przeznaczeniem na  Zakład Wychowawczy dla Sierot. W 1921 r. opiekę i prowadzenie Sierocińca  przejęły Franciszkanki Rodziny Maryi, które odbudowały majątek. W latach 1921-1939, jak również w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu plony uzyskane z upraw i hodowli zwierząt, były podstawą życia personelu i wychowanków.

Po II wojnie światowej w wyniku zmian ustrojowych i polityki zmierzającej do upaństwowienia placówek opiekuńczych z chwilą wygaśnięcia umowy dzierżawczej siostry opuściły Sierociniec w 1950 r. W tym samym roku Sierociniec został przekształcony w Państwowy Dom Dziecka w Mircu. W Domu Dziecka stale przebywało ok. 60 dzieci. Dom funkcjonował do 1981 roku.

Współcześnie, Dworek został nabyty przez prywatnego właściciela, który urządził w nim salę bankietową.

Kierownicy placówki 
 Rozalia Smoleniec – Kierowniczka Zakładu Opiekuńczego dla Sierot w Mircu (31.03.1921-08.03.1947)
 Franciszka Kawecka – Kierowniczka Zakładu Opiekuńczego dla Sierot w Mircu (08.03.1950-08.06.1950)
 Stanisław Jarosz – Kierownik Państwowego Domu Dziecka  w Mircu (01.05.1950-01.11.1952)
 Marian Hardy  -Kierownik Państwowego Domu Dziecka  w Mircu (21.11.1952-26.06.1953)
 Zygmunt Owczarek – Kierownik Państwowego Domu Dziecka  w Mircu (26.06.1953-30.10.1959)
 Henryk Marcula – Kierownik Państwowego Domu Dziecka  w Mircu (01.11.1959-01.09.1981)

Przypisy

Bibliografia 
Artykuł napisany na podstawie strony: dom-dziecka-mirzec.blog.onet.pl; źródła oryginalnego tekstu:
 "Dzieje Zakładu Opiekuńczego dla Sierot i Państwowego Domu Dziecka w Mircu w latach 1921-1981" p.Dorota Niewczas – Praca Magisterska
 Kronika Domu Dziecka (przechowywana w Szkole Gminnej w Mircu)
 Kronika Urzędu Gminy w Mircu
 Archiwum Państwowe w Radomiu oddział II syg.8327,8325
 Archiwum Państwowe Kielce – Zespół  106  (PDDz w Mircu)
 "Moje wspomnienia" Jadwiga Woyciechowska Prendowska

Domy dziecka
Mirzec